De FA Cup 2000–2001 was de 120ste editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. De eerste ronde begon op 17 november 2000 en het toernooi eindigde op zaterdag 12 mei 2001 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff, Wales onder leiding van scheidsrechter Steve Dunn. De beker ging voor de zesde keer in de clubgeschiedenis naar Liverpool, dat in de eindstrijd Arsenal met 2–1 versloeg door twee goals van Michael Owen.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 (zonder 3) 2 duels
| RD1-time01= Arsenal
| RD1-gols01i=
| RD1-gols01v=
| RD1-gols01agr=3
| RD1-time02= Blackburn Rovers
| RD1-gols02i=
| RD1-gols02v=
| RD1-gols02agr=0
| RD1-time03= West Ham United
| RD1-gols03i=
| RD1-gols03v=
| RD1-gols03agr=2
| RD1-time04= Tottenham Hotspur
| RD1-gols04i=
| RD1-gols04v=
| RD1-gols04agr=3
| RD1-time05= Leicester City
| RD1-gols05i=
| RD1-gols05v=
| RD1-gols05agr=1
| RD1-time06=

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 2001
 Football League Cup 2000/01
 Engels voetbalkampioenschap 2000/01

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 2000/01